Moanda steht für folgende Orte:
 Moanda (Gabun), ein Ort in Gabun
 Muanda, ein Ort in der Demokratischen Republik Kongo